Slovo provokace může znamenat :

 úmyslný vyzývavý čin nebo projev, vyzývavé jednání či chování
 provokace (medicína) – umělé vyvolání nějakého konkrétního stavu lidského organismu za účelem léčby a prevence nemocí
 provokace (právo) – ve starověkém Římě odvolání proti rozhodnutí úřadu

Reference

Externí odkazy